

Sciences et techniques 
 La lacune de Romer, en biologie de l'évolution, nommée d'après Alfred Romer.

Culture et société 
 l'arrêt Romer v. Evans de la Cour suprême des États-Unis, relatif aux droits LGBT.
 Le château Romer est un domaine viticole de  situé à Fargues, en Gironde (France).

Patronyme 

 Alfred Sherwood Romer (1894-1973), paléontologue et zoologiste américain ;
 Christina Romer (1958-), économiste américaine ;
 David Romer (1958-), macroéconomiste  américain ;
 Emma Romer (1814–1868), soprano britannique ;
 Jean-Claude Romer (1933–2021), acteur, journaliste, critique, scénariste et historien du cinéma français ;
 Paul Romer (1955-), économiste américain, lauréat du prix Nobel d'économie.

Patronyme anglais